Peter Stockinger ist der Name folgender Personen:
* Peter Stockinger (Journalist) (* 1938), deutscher Journalist
 Peter Stockinger (Semiotiker) (* 1956), österreichischer Semiotiker

Siehe auch:
 Petrus Stockinger